Çanakkale, törökországi tartomány
 Çanakkale, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Çanakkale, az azonos nevű török tartomány székhelye